Paul Davies, un physicien australo-britannique né en 1946 ;
 Paul Davies, un footballeur gallois né en 1952 ;
 Paul Davies, un guitariste de jazz, vivant en France, né en 1953 ;
 Paul Davies, un homme politique britannique né en 1969 ;
 Paul Davies, un joueur de snooker gallois né en 1970 ;
 Paul Davies, un monteur de films.